

Patronyme 

Patronyme français